Hemmingsen steht für:
 Mount Hemmingsen, Berg im Palmerland auf der Antarktischen Halbinsel
 Niels Hemmingsen (1513–1600), dänischer evangelischer Theologe, Philologe und Schulreformer